

Копитув — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Копитів (Копитув) — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Копитів